Ірена Седлецька (1928—2020) — чеський скульптор.
 Седлецька Наталія Юріївна (нар. 20 червня 1987) — українська журналістка, відома розслідуваннями корупційних схем.
 Седлецька губернія — одна з західних губерній Російської імперії з центром у місті Седльце.